Saunders kan avse:

 Adam Saunders
 Alvin Saunders
 András Kállay-Saunders
 Ben Saunders
 Dean Saunders
 Doug Saunders
 Edward Saunders
 George Saunders
 Howard Saunders
 James Saunders
 Jennifer Saunders
 Townsend Saunders
 W. Bruce Saunders
 William Saunders
 William Wilson Saunders

Engelska efternamn